Richard Sears ha vinto il secondo titolo consecutivo agli U.S. National Championships battendo in finale James Dwight per 6–2, 6–0, 9–7.

Eccetto che per la finale ogni match è stato disputato al meglio dei 3 set. Il vincitore del set era il giocatore che arrivava per primo a 6 giochi, non erano necessari 2 game di vantaggio per vincere il set. L'evento era aperto solo ai membri dei club statunitense.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1883